Heinz Klinkhammer ist der Name folgender Personen:

* Heinz Klinkhammer (Manager) (* 1946), deutscher Jurist und Manager
 Heinz Klinkhammer (Fußballspieler), ehemaliger DDR-Oberligaspieler